Шужега:
 Шужега — деревня в Шидровском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области
 Шужега — река в Шидровском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области, левый приток Северной Двины